

Persone 

 Arrigo Cavallina – ex terrorista italiano
 Paolo Cavallina – giornalista e scrittore italiano
 Renzo Cavallina – calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro 
 Cavallina – attrezzo usato nella ginnastica artistica
 Cavallina – gioco infantile che consiste nello scavalcare gli altri partecipanti
 Val Cavallina – valle del fiume Cherio, in provincia di Bergamo, nelle Alpi Orobie
 Cavallina - frazione di Barberino di Mugello